NORM – Nucleo Operativo e Radiomobile
NORM – Naturally occurring radioactive material
Norm – variante del nome proprio di persona italiano maschile Normanno
Norm – personaggio della serie animata Phineas e Ferb
Norm – personaggio della serie televisiva Cin cin
Norm – personaggio della serie televisiva The Norm Show
Norm il Genio – personaggio della serie animata Due fantagenitori